«Fastlove» — сольный хит британского певца Джорджа Майкла, бывшего участника поп-дуэта Wham!, выпущенный в 1996 году рекорд-компанией DreamWorks Records в США и Virgin Records в Великобритании с альбома Older. Сингл достиг первого места в хит-парадах Австралии, Великобритании, Канаде и Испании. Тираж сингла превысил 500 000 копий в США и он получил золотую сертификацию RIAA.

Видеоклип был номинирован на Brit Awards и на три премии MTV Video Music Awards 1996, победив в категории .

История 
Песня получила разнонаправленные оценки музыкальных критиков и интернет-изданий: Entertainment Weekly (Jim Farber дал песне высший уровень «A»), AllMusic, Rolling Stones.
В 2014 году Брендон Виверс из британского издания Renowned for Sound включил песню под № 4 в свой список 10 лучших хитов Джорджа Майкла («Top 10 George Michael Hits»), назвав её ультрамодерновым данс-попом. Дэйв Фауберт (ShortList Magazine) в обзоре 2017 года назвал композицию «одной из лучших песен за всю историю» (а басовую линию — одной из самых «грувовых»), отметив, что в то время когда «бритпоп был на пике моды, Джордж Майкл решил полностью это проигнорировать и выпустил изящный R&B/соул-номер, который максимально стильно продемонстрировал, что Майкл так же уместен в 90-х, как это было в 80-х»; Фауберт скомпоновал 30-минутную версию «Fastlove» в качестве посвящения.

Создателем музыкального клипа стали  и .
Сингл достиг позиции № 1 в Великобритании, Австралии, Канаде и Испании, а в США был на № 8.
«Fastlove» стал седьмым самым загружаемым треком в Великобритании по итогам 2014 года по данным Official Charts Company.

Список композиций 
UK CD single
 «Fastlove Part 1»  — 5:23
 «I’m Your Man» — 4:04
 «Fastlove Part 2» (Fully Extended Mix) — 9:28

 US CD single
 «Fastlove» (Full Version) — 5:24
 «I’m Your Man '96» — 4:13
 «Fastlove» (Summer Mix) — 4:42

US maxi single
 «Fastlove» (Radio Edit) — 4:45
 «Fastlove» (A/C Summer Mix) — 4:42
 «Fastlove» (Full Version) — 5:24

«Fastlove Part II»
 «Fastlove Part II» (Fully Extended Mix Edit) — 9:27
 «I’m Your Man» (ILR Version Star People '97 Radio Edit) — 4:04

Чарты и сертификации

Хит-парады

Итоговый годовой чарт

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 George Michael — official website

Песни Джорджа Майкла
Песни, написанные Джорджем Майклом
Песни 1996 года
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM